Жи́вко Кири́лов Мила́нов (; 15 июля 1984 года, София) — болгарский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольного клуба «Левски».

В чемпионате Болгарии Миланов дебютировал в 2003 году, в 19-летнем возрасте. За «Левски» он отыграл 7 лет. За это время он трижды стал чемпионом Болгарии, четырежды вице-чемпионом страны, а также по три раза стал обладателем Кубка и Суперкубка Болгарии.

14 января 2010 года Миланов перешёл в румынский «Васлуй». Контракт рассчитан на 2,5 года, сумма сделки по сообщениям СМИ составила 350 тыс. долларов. Его посчитали лучшей заменой капитану Богдану Бухушу, которого замучили травмы, в результате чего он выбыл до конца сезона. Дебют Миланова в Лиге I состоялся в матче против «Газ Метан», Миланов вышел на поле в футболке под номером 20. Надежная игра болгарского защитника помогла его новой команде занять 3-е место в чемпионате и сыграть в финале Кубка страны. Правда, в нём они уступили ЧФР Клужу в серии пенальти (4:5).

23 июля 2010 года в стартовом матче Лиги I Миланов получил первую красную карточку в Румынии. После дисквалификации он стал играть на левом краю обороны, но там он себя проявлял не так ярко, как справа, и вскоре был возвращён на любимую позицию. В своём втором сезоне за «Васлуй» Миланов вновь стал бронзовым призёром чемпионата Румынии.

9 августа 2011 года в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против пражской «Спарты» Миланов забил свой первый мяч за «Васлуй», и тем самым помог румынскому клубу впервые в своей истории выйти в групповой этап европейского турнира.

25 февраля в матче румынского чемпионата между клубами «Васлуй» и «ЧФР Клуж» португальский легионер и капитан клуба «ЧФР Клуж» Рикарду Каду оставил Живко Миланова без пяти зубов. Миланов вступил в борьбу за мяч, во время которой и получил сильнейший удар ногой в голову. Он потерял два зуба во время столкновения. Ещё три ему удалили в больнице.

25 июня 2013 года было объявлено о том, что футболист перешёл в российский клуб «Томь». К томскому клубу Миланов присоединился на правах свободного агента, подписав контракт на 2 года. Первый гол за «Томь» футболист забил 27 июля 2014 года в матче против «Луча-Энергии».

Летом 2015 года Миланов в статусе свободного агента вернулся в Левски, отыграл за команду полсезона. 1 января 2016 года в статусе свободного агента он перешёл в кипрский АПОЭЛ.

В сборной 
В национальной сборной Болгарии Миланов дебютировал в 2006 году. 6 сентября 2011 года, в отборочном матче Евро-2012 против Швейцарии, Миланов был удален, а Болгария проиграла со счетом 1-3.

Достижения 

 «Левски»
 Чемпионат Болгарии
 Чемпион (3): 2005/06, 2006/07, 2008/09
 Вице-чемпион (4): 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2007/08
 Кубок Болгарии
 Обладатель (3): 2002/03, 2004/05, 2006/07
 Суперкубок Болгарии
 Обладатель (3): 2005, 2007, 2009
 Финалист (1): 2006
 «Васлуй»
 Чемпионат Румынии
 Вице-чемпион (1): 2011/12
 Кубок Румынии
 Финалист (1): 2009/10
 «АПОЭЛ»
 Чемпионат Кипра
 Чемпион (2): 2016/17, 2017/18

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Томи»
 
 
 Профиль на сайте LevskiSofia.info 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Васлуй»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК АПОЭЛ